Шарап — многозначное слово:
 Шарап — имя, имеющее тюркское () или арабское ( (Ша́раф) — напиток; вино) происхождение. Было распространено на Руси.
  Шарап — прозвище дворянина московского и дипломата Семёна Степановича Замыцкого.
 Шарап () — вино. Распространено в Гагаузии.

Топоним 
 Шарап — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Шарап — село в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Новый Шарап — деревня в Ордынском районе Новосибирской области.

Гидроним 
 Шарап — река в Кемеровской области, приток Абы.
 Шарап — река в Новосибирской области, приток Оби.